HOOK1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 728 амінокислот, а молекулярна маса — 84 648.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, диференціація, сперматогенез, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки